Кушни́р, Лев Израилевич (род. 12 декабря 1961, Астрахань) — российский музыкант, джазовый , руководитель трио и преподаватель.

Биография 
Учился в музыкальной школе в Астрахани, которую закончил в 1977 году. В 1978 переехал в Москву, где учился в Институте стали и сплавов (1978—1983), параллельно занимаясь в джазовой студии «Москворечье» у педагогов Юрия Козырева и Юрия Маркина. По окончании института поступил в ГМУ имени Гнесиных на джазовое отделение, которое закончил в 1988 году в классе Михаила Окуня.

Джазовая карьера Льва началась с участия в группе Владимира Коновальцева Moscow All Stars в 1986-87гг, затем работал в «Кадансе» Германа Лукьянова. В дальнейшем сотрудничал с различными музыкальными коллективами и исполнителями. Играл в ансамблях Виктора Двоскина, Сергея Гурбелошвили, Николая Панова, Александра Ростоцкого; выступал с такими выдающимися зарубежными исполнителями как Гари Барц, Гари Томас, Санди Патон, Дебора Браун, Винни Сент-Мартен. Участвовал в фестивалях в Розенхайме (1990, Германия), Гренобле (1990, Франция), Пори (1993, Финляндия), а также на всех крупнейших джазовых фестивалях Москвы. Ездил с концертами в Японию, США (International Assotiation of Jazz Educaters), Великобританию, Голландию, Бельгию, Францию, Италию, Германию, Швецию, Финляндию и страны СНГ.

Сейчас Лев Кушнир — один из ведущих джазовых пианистов Москвы, играющий как в камерной обстановке (в джаз-клубах, кафе), так и на крупных мероприятиях (на фестивалях, в концертных залах).

Дискография 
 Трио Льва Кушнира. Летучий Голландец 1984 (Апрелевка Sound)
 Карина Кожевникова. With Eyes Closed 2007 (One Records) На этом альбоме Лев выступил как пианист и продюсер.

Совместно с другими исполнителями 
 Александр Ростоцкий. Open Your Eyes, You Can Fly
 Сергей Гурбелошвили. Грусть Лета
 Квинтет Николая Панова. Созвездие Девы
 Квартет Виктора Двоскина. Live In Grenoble 1990 (Thelonius)
 Александр Ростоцкий. Баллады
 Александр Ростоцкий. Вальс для Ксении
 Лев Кушнир и Гари Барц. CD Фестиваль Джаз в Старой Крепости 2000

Награды 
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (24 декабря 2003 года) — за большую работу, поведённую Государственным музыкальным училищем эстрадно-джазового искусства по организации и проведению конкурса

Примечания

Ссылки 
 Лев Кушнир на jazz.ru.

Джазмены России
Выпускники МИСиСа